Aubigné :

Toponyme 

 Aubigné, commune française d'Ille-et-Vilaine.
 Aubigné, commune française des Deux-Sèvres.
 Aubigné-Racan, commune française de la Sarthe.
 Aubigné-sur-Layon, commune française de Maine-et-Loire.

Nom de famille 

 Agrippa d'Aubigné, poète et écrivain français protestant né en 1552 et mort en 1630.
 Madame de Villette, née Louise Arthemise d'Aubigné (1584-1663).
 Françoise d'Aubigné (1635-1719), marquise de Maintenon, seconde épouse de Louis XIV.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France